Zdzisław Żygulski ist der Name folgender Personen:

* Zdzisław Żygulski (Germanist) (1888–1975), polnischer Germanist (Literaturhistoriker) 
 Zdzisław Żygulski (Waffenkundler) (1921–2015), polnischer Waffenkundler